Du rififi chez les femmes (roman), roman uit 1957 van Auguste Le Breton
 Du rififi chez les femmes (film), film uit 1959 van Alex Joffé gebaseerd op de gelijknamige roman